Произведение — может означать:
 Произведение — в математике: результат операции умножения.
 Произведение — теоретико-категорное обобщение декартового произведения множеств.
 Литературное произведение — результат деятельности человека в литературе.
 Произведение искусства — результат деятельности человека в искусстве.
 Музыкальное произведение — результат деятельности в музыке.
 Аудиовизуальное произведение — результат в аудиовизуальной деятельности.
 Научное произведение — результат интеллектуальной деятельности в сфере науки.
 Служебное произведение — результат деятельности человека в области науки, литературы или искусства, созданный в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.
 Произведение искусства — результат работы художника, вызывающий эстетический интерес и/или сильное эмоциональное переживание.

См. также 
 Увраж — книжное художественное произведение большого формата.